Torbat-e Ḩeydarīyeh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Torbat-e Ḩeydarīyeh (kommunhuvudort i Iran), Khorasan, 
 Shahrestān-e Torbat-e Ḩeydarīyeh, kommun, Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar